Angren může znamenat:

 Angren (řeka) – řeka v Uzbekistánu, přítok Syrdarji
 Angren (město) – město v Taškentském vilajátu v Uzbekistánu
 Angren (Středozem) – fiktivní řeka ve Středozemi, v Rohanu